Erik Ohlsson ist der Name folgender Personen:

* Erik Ohlsson (Sportschütze) (1884–1980), schwedischer Sportschütze
 Erik Ohlsson (Chemiker) (1891–1975), schwedischer Chemiker und Pharmazeut
 Erik Ohlsson (* 1975), schwedischer Musiker, siehe Millencolin